Kazakhstania (amonit)
 (2178) Kazakhstania – planetoida